Eduard Lewandowski ou Edouard Voldemarovitch Levandovski - du russe :  - (né le  à Krasnotourinsk en URSS) est un joueur professionnel russo-allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière 
Lewandovski a débuté par le bandy avant de partir en Allemagne à l'âge de quinze ans. En 1997, il passe professionnel dans la 1.liga avec l'EC Wilhelmshaven-Stickhausen. Il découvre la DEL avec l'Eisbären Berlin en 2001. Il remporte la DEL 2007 ainsi que les Coupes d'Allemagne 2007 avec l'Adler Mannheim et 2004 avec les Kölner Haie. Depuis 2008, l'Adler le prête à des clubs de la Ligue continentale de hockey, le HK Spartak Moscou puis le Neftekhimik Nijnekamsk.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998 || EC Wilhelmshaven-Stickhausen || 1.Liga Nord || 48 || 19 || 12 || 31 || 46 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || EC Wilhelmshaven-Stickhausen || 1.Liga Nord || 49 || 35 || 21 || 56 || 96 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || EC Wilhelmshaven-Stickhausen || 2.bundesliga || 48 || 15 || 26 || 41 || 104 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || EC Wilhelmshaven-Stickhausen || 2.bundesliga || 42 || 21 || 28 || 49 || 87 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Eisbären Berlin || DEL || 59 || 7 || 15 || 22 || 57 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2002-2003 || Kölner Haie || DEL || 46 || 6 || 14 || 20 || 46 || 13 || 3 || 3 || 6 || 43
|-
| 2003-2004 || Kölner Haie || DEL || 52 || 16 || 17 || 33 || 85 || 5 || 1 || 2 || 3 || 16
|-
| 2004-2005 || Kölner Haie || DEL || 49 || 19 || 20 || 39 || 49 || 6 || 1 || 1 || 2 || 33
|-
| 2005-2006 || Kölner Haie || DEL || 52 || 20 || 26 || 46 || 48 || 9 || 3 || 5 || 8 || 31
|-
| 2006-2007 || Adler Mannheim || DEL || 51 || 13 || 26 || 39 || 26 || 11 || 2 || 9 || 11 || 12
|-
| 2007-2008 || Adler Mannheim || DEL || 55 || 16 || 24 || 40 || 32 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2008-2009 || Spartak Moscou || KHL || 49 || 10 || 17 || 27 || 38 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2009-2010 || Spartak Moscou || KHL || 44 || 10 || 17 || 27 || 52 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 11 || 3 || 2 || 5 || 6 || 9 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2010-2011 || Atlant Mytichtchi || KHL || 54 || 6 || 6 || 12 || 54 || 24 || 4 || 5 || 9 || 4
|-
| 2011-2012 || Atlant Mytichtchi || KHL || 54 || 7 || 10 || 17 || 26 || 12 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2012-2013 || Spartak Moscou || KHL || 30 || 5 || 3 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 10 || 0 || 0 || 0 || 10 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 53 || 7 || 5 || 12 || 26 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 60 || 2 || 14 || 16 || 57 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Düsseldorfer EG || DEL || 52 || 17 || 10 || 27 || 18 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Düsseldorfer EG || DEL || 48 || 8 || 16 || 24 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Düsseldorfer EG || DEL || 51 || 9 || 12 || 21 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Löwen Frankfurt || DEL 2 || 48 || 16 || 40 || 56 || 18 || 15 || 6 || 3 || 9 || 10
|-
| 2019-2020 || Löwen Frankfurt || DEL 2 || 51 || 24 || 26 || 50 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Löwen Frankfurt || DEL 2 || 43 || 5 || 14 || 19 || 24 || - || - || - || - || -

Roller in line hockey 
Il pratique le Roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection d'Allemagne.

Références 

Naissance en mai 1980
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Düsseldorfer EG
Attaquant de hockey sur glace